Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Górriz che ha battuto in finale Dinu Pescariu 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Branislav Stankovič (quarti di finale)
 Roberto Azar (secondo turno)
 Frédéric Fontang (quarti di finale)
 Johan Anderson (secondo turno)

 Marcos Górriz (Campione)
 Christian Miniussi (primo turno)
 Václav Roubíček (semifinali)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1991